La Route nationale 28 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 28 en Belgique ;
 Route nationale 28 en Estonie ;
 Route nationale 28 en Finlande ;
 Route nationale 28 en France ;
 Route nationale 28a en France ;
 Route nationale 28 en Guinée ;
 Route nationale 28 au Luxembourg ;
 Route nationale 28 au Viêt Nam.

Voir aussi